Гели — слово во множественном числе:

 Гели — структурированные дисперсные системы, состоящие из высокомолекулярных и низкомолекулярных веществ.
 Гели — село в Карабудахкентском районе Дагестана.
 Гели, Делфи (род. 1969) — испанский футболист, правый защитник.